La competizione della categoria pesi piuma (fino a 60 kg) di lotta libera dei Giochi della VII Olimpiade si tenne dal 25 al 27 luglio  1920 ad Anversa.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1920 London Summer Games: Men's Featherweight, Freestyle su Sports-reference.com

LL 1